Đại Hưng (Hanoi)
 Đại Hưng (Hưng Yên)
 Đại Hưng (Quảng Nam)